Snowden – film o Edwardzie Snowdenie
 Edward Snowden – amerykański whistleblower, były pracownik CIA i NSA
 John M. Snowden – amerykański polityk
 Philip Snowden – brytyjski polityk